Bobtown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bobtown (Illinois), im Menard County
 Bobtown (Indiana), im Jackson County
 Bobtown (Madison County, Kentucky)
 Bobtown (Pulaski County, Kentucky)
 Bobtown (Louisiana), im Terrebonne Parish
 Bobtown (Pennsylvania), im Greene County
 Bobtown (Tennessee), im Franklin County
 Bobtown (Virginia), im Accomack County